Fuentespina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentespina (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Fuentespina (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar